Матвей Зайцев:
 Зайцев, Матвей Алексеевич (1908—?) — советский футболист.
 Зайцев, Матвей Маркович (1880—1942) — русский художник-передвижник.